Road Rash II () — видеоигра в жанре гонок на выживание, разработанная и изданная компанией Electronic Arts в 1992 году для игровой приставки Mega Drive/Genesis. Игра является сиквелом Road Rash.

Игровой процесс 

Игровой процесс игры остался прежним. Игрок должен пройти трассу быстрее соперников, попутно стараясь объезжать городской траффик, животных и другие препятствия. Сами гонщики могут использовать разное оружие для боя, прямо в процессе гонки. За победу игрок получает денежный приз.

По сравнению с предыдущей частью игра потерпела ряд технических изменений. Цвета стали более яркими. Спрайтовые модели были доработаны и стали более детализированными, анимация гонщиков стала плавнее. В игре улучшен звук. Также появились анимационные вставки после каждой гонки. Они различаются на четырe типа: в случае победы, в случае проигрыша, в случае повреждения мотоцикла и в случае задержания полицией.

В саму игру было добавлено несколько нововведений. Одно из них — полиция. Полицейские на мотоцикле пытаются догнать гонщиков: как игрока, так и соперников. В случае поимки, необходимо заплатить штраф. Также настройки игры стали более гибкими. Можно изменить имя игрока, уровень, вводить коды. Также можно настраивать и совместную игру до пяти человек, причём каждый может выбрать себе своё оружие. Магазин теперь можно посещать когда угодно. В нём есть три класса мотоциклов: Ultra Light (), Super Bike () и Nitro Class (). Добавлен новый приём: мощный удар. Он распространяется как на простые удары кулаком, так и на удары с оружием.

В игре 5 уровней в каждой по 5 трасс. Дополнительный уровень можно открыть если вы прошли квалификацию на всех пяти треках уровня 5, вам предложат погонять на шестом уровне.
 Alaska ()
 Hawaii ()
 Tennessee ()
 Arizona ()
 Vermont ()

Отзывы 
Игра, также как и предшественник, получила высокие оценки. GameFan Magazine поставил игре оценку 93 %, назвав её «одной из самых весёлых и увлекательных игр, в которые доводилось поиграть». Рецензент сайта Sega-16 поставил игре 9 баллов из 10 возможных, назвав её «одной из самых эмоциональных игр». В Electronic Gaming Monthly поставили игре 78 %, однако отметив, что режим двух игроков в игре выполнен не совсем удачно.

Примечания 

Компьютерные игры 1992 года
Игры для Sega Genesis/Mega Drive
Игры только для Sega Mega Drive
Компьютерные игры, разработанные Electronic Arts
Компьютерные игры, изданные Electronic Arts
Гонки на выживание
Продолжения компьютерных игр